Натуральне число 296
 296 рік до нашої ери
 296 рік нашої ери